Wiik är ett efternamn, som har burits av bland andra:

Aurélien Wiik (född 1980), fransk skådespelare
Anna Wiik (1891–1964), finländsk folkbildare och arkivföreståndare
Birger Wiik (1916–2003), finländsk kemist
Bjørn Håvard Wiik (1937–1999), norsk fysiker
Fredrik Johan Wiik (1839–1909), finländsk geolog
Fritz Wiik (1871–1943), finländsk advokat
 Gerd Wiik (1921–2005), norsk skådespelare
Håvard Wiik (född 1975), norsk musiker
Heidi Wiik (född 1980), finländsk hockeyspelare
 Ingrid Øvre Wiik (1918–1999), norsk skådespelare
Karl H. Wiik (1883–1946), finländsk politiker
Karl Eilert Wiik (1917–1964), norsk skådespelare
Kalevi Wiik (1932–2015), finländsk språkvetare
Lars Wiik (född 1946), svensk skådespelare
Maria Wiik (1853–1928), finländsk målare
Melissa Wiik (född 1985), norsk fotbollsspelare
 Solveig Wiik (1908–2001), norsk målare
 Tobias Wiik (född 1977), svensk trumslagare
Øystein Wiik (född 1956), norsk skådespelare